Adam Bagiński (ur. 1959) – polski lekkoatleta, wieloboista
 Adam Bagiński (ur. 1980) – polski hokeista